

Persone 
Davide Mattiello (1972) – politico italiano
Domenico Mattiello (1983) – pallanuotista italiano
Federico Mattiello (1995) – calciatore italiano
Giuliano Mattiello (1990) – pallanuotista italiano

Pagine correlate 
Mattei
Mattioli